Успе́нський (Успе́нська) (пол. Uśpieński-Uśpieńska) — поширене слов'янське прізвище, що походить від свята Успіння — або безпосередньо від його назви, або від назви храмів, освячених на честь цього свята. Відноситься до числа семінаристських прізвищ.

Відомі особи 
 Успенський Герасим Олександрович (1905—1994) — молдавський радянський зоолог і письменник.
 Успенський Гліб Іванович (1843—1902) — російський письменник.
 Успенський Євген Олександрович (1901—1977) — доктор медичних наук.
 Успенський Едуард Миколайович (1937—2018) — російський письменник.
 Успенський Костянтин Ничипорович(1844—?) — статський радник, український заслужений викладач.
 Успенський Михайло Глібович (1950—2014) — російський письменник і журналіст.
 Успенський Михайло Миколайович (1915—1998) — російський художник.
 Успенський Олександр Іванович (1902—1940) — радянський державний діяч, народний комісар внутрішніх справ УРСР.

Успенський — починок, Зав'яловський район, Удмуртія